Meteren kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Méteren, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,

Nederländerna 

 Meteren (ort i Nederländerna), Gelderland, Gemeente Geldermalsen, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar